Rutten ist der Familienname folgender Personen:

 Bas Rutten (* 1965), niederländischer Kampfsportler und Kommentator
 Fred Rutten (* 1962), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Gerard Rutten (1902–1982), niederländischer Filmregisseur
 Gwendolyn Rutten (* 1975), belgische Politikerin
 Joseph Rutten (1931–2006), niederländischer Schauspieler
 Louis Rutten (1889–1946), niederländischer Geologe
 Martin-Hubert Rutten (1841–1927), belgischer Geistlicher, Bischof von Lüttich
 Roel Rutten (1958–2005), niederländischer Kunstmaler
 Theo Rutten (1899–1980), niederländischer Psychologe, Hochschullehrer und Politiker

Rutten bezeichnet ferner:
 einen Ort in der niederländischen Provinz Flevoland, siehe Rutten (Flevoland)